Cerro del Muerto bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro del Muerto (Santa Isabel, Puerto Rico)	
 Cerro del Muerto (Vieques, Puerto Rico)